Cette page présente la liste des représentants du Saint-Siège en Allemagne.

Liste des nonces apostoliques

Source 
 Page sur catholic hierarchy

Notes et références 

Catholicisme en Allemagne
Nonces apostoliques, Allemagne